A Interstate 76 (abreviado I-76) é uma auto-estrada interestadual norte-americana que inicia na Interstate 70, em Arvada, no Colorado (próximo a Denver) e termina na interseção com a Interstate 80, próximo a Big Springs.

A auto-estrada possui 298 quilômetros de extensão.

Principais ligações 
 , em Arvada, Colorado
 , em Welby, Colorado
 , em Welby, Colorado
 , próximo a Big Springs, Nebraska

Galeria

Ligações externas 
 Colorado I-76

Autoestradas interestaduais dos Estados Unidos